Turniej judo w ramach igrzysk śródziemnomorskich w 1997 roku, odbył się w dniach 21-24 czerwca.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 Dane na stronie Judoinside.com
 

Judo na igrzyskach śródziemnomorskich
1997 w sporcie
Igrzyska Śródziemnomorskie 1997